Het Nederlands kampioenschap dammen 1976 werd van 9 tot en met 20 april in Apeldoorn door 12 deelnemers gespeeld. 
Winnaar met 17 punten uit 11 partijen werd Harm Wiersma die daarmee voor de 4e keer de nationale titel behaalde. 
Het was voor de latere drievoudige Nederlands kampioen Hans Jansen op 19-jarige leeftijd het debuut in het Nederlands kampioenschap dat hij bekroonde met een 3e plaats.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1976
Dammen